Samba (muziek), een Braziliaanse muzieksoort
Samba (software), een programma dat gebruikt wordt om Unix-machines te laten communiceren met Windows-machines.
Samba (geslacht), een geslacht van bij-achtigen
Samba (district), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
Samba (India), de hoofdplaats van het Indiase district Samba
Samba (film), een Franse film uit 2014